Arayik Harutyunyan – politico karabakho
 Artsvik Harutyunyan, nota come Artsvik – cantante armena
Arsen Harutyunyan – lottatore armeno
Arsen Harutyunyan – sciatore alpino armeno
 Azat Harutyunyan – tuffatore armeno
 Geġam Harutyunyan – calciatore armeno
 Jalal Harutyunyan – generale karabakho
 Vladimir Harutyunyan – tuffatore armeno